Příjmení Mészáros [mesároš] nese více různých osobností:

 Alajos Mészáros (* 1952) – slovenský diplomat a politik maďarské národnosti
 Alajos Mészáros (herec) (1877–1920) – maďarský herec
 Ferenc Mészáros (1950-2003) - maďarský fotbalový brankář
 Gyula Mészáros – aktér největší padělatelské aféry v dějinách Československa
 Irena Mészárosová (* 1941) – slovenská a československá politička maďarské národnosti
 Karol Mészáros (* 1993) – slovenský fotbalový záložník
 Lajos Mészáros (* 1955) – slovenský právník, soudce a politik maďarské národnosti
 Márta Mészárosová (* 1931) – maďarská filmová režisérka